Юрий Бондарь:
 Бондарь, Юрий Александрович (род. 1930) — украинский советский партийный деятель.
 Бондарь, Юрий Павлович (род. 1973) — белорусский государственный деятель.
 Бондарь, Юрий Трофимович (род. 1937) — советский футболист.